«Профит» («Продю́серская фи́рма И́горя Толстуно́ва») — российская продюсерская компания, образованная в апреле 1995 года продюсером Игорем Толстуновым в Москве. Основным видом деятельности компании является «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».

В 1995 году «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» совместно с телеканалом «НТВ» создали кинопроизводящую и киновидеопрокатную организацию «НТВ-Профит». Первый полнометражный художественный фильм компании — картина «Три истории» (1997) Киры Муратовой. На счету «НТВ-Профит» также такие известные картины, как «Вор» (1997) Павла Чухрая, «Сирота казанская» (1997) Владимира Машкова, «Ворошиловский стрелок» (1999) Станислава Говорухина, «Восток-Запад» (1999) Режи Варньё, «Лунный папа» (1999) Бахтиера Худойназарова, «Русский бунт» (2000) Александра Прошкина и другие.

В 2005 году «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» вышла из состава соучредителей «НТВ-Профит», продолжив самостоятельное теле и кинопроизводство.

Фильмография

«НТВ-Профит»

Фильмы

Сериалы 

В ноябре 2006 года права на все фильмы кинокомпании «НТВ-Профит» были переданы кинокомпании «Централ партнершип».

«Профит»

Фильмы

Сериалы

Телевизионные фильмы (1-2 серии)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова» («Профит»). // profitkino.ru
 NTV-PROFIT IMDb
 Igor Tolstunov Production Company (PROFIT) IMDb

Кинокомпании России
Кинокомпании Москвы
Кинокомпании по алфавиту